1355 км, 1355-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1355 км,  ОП Ост. пункт 1355 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 677953.
 1355 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа,   Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код  510026.